Im Wald sind keine Räuber steht für:

 Im Wald sind keine Räuber (Buch), Buch von Astrid Lindgren
 Im Wald sind keine Räuber (Film), schwedischer Film nach dem Buch von Astrid Lindgren
 Im Wald sind keine Räuber (Märchensammlung), Märchensammlung von Astrid Lindgren mit dem Originaltitel: Nils Karlsson Pyssling
 Im Wald sind keine Räuber (Theaterstück), Theaterstück von Astrid Lindgren